Svedbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svedbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Svedbergstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (9,44 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn